Doberg ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Doberg (Gemeinde Hofamt Priel), Ortsteil der Gemeinde Hofamt Priel, Bezirk Melk, Niederösterreich

 Doberg (Naturschutzgebiet), Gebiet in Südlengern in der Stadt Bünde, Ostwestfalen, Nordrhein-Westfalen